Chlorochroa är ett släkte av insekter. Chlorochroa ingår i familjen bärfisar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bärfisar
Chlorochroa